Nistorești se poate referi la:

 Nistorești, Buzău
 Nistorești, Constanța
 Nistorești, Gorj
 Nistorești, Prahova
 Nistorești, Vrancea

 Râul Nistorești

Vezi și 
 Nistor (nume)